Peter Meerveld (Amersfoort, 26 juli 1984) is een Nederlandse radio-diskjockey.

Na de mavo deed Meerveld de mbo-opleiding Technische Informatica en vervolgens de hbo-opleiding Informatica. Vervolgens kwam hij terecht bij de techniekgroep van Kink FM. Hier ging hij op zater- en zondagen tussen 06:00 en 09:00 uur een programma presenteren.

In 2011 maakt hij de overstap naar Radio Veronica in de rol als Music Director. In 2015 ging hij gelijktijdig bij Sky Radio werken om vervolgens eind 2016 beide radiostations te verlaten voor 100% NL. Na hier 3,5 jaar wederom als Music Director te hebben gewerkt maakte hij in 2020 weer de overstap naar KINK.

Meerveld woont in het Overijsselse Hasselt.

Nederlands radio-dj